

Anno 
 361 o 361 a.C.

Codici 
 361 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sumoto, nella prefettura di Hyōgo, in Giappone

Matematica 
 361 – numero

Navi 

 361 – sottomarino della Marina Cinese